Се́льское поселе́ние Садгород (посёлок) — муниципальное образование в Кинель-Черкасском районе Самарской области Российской Федерации.

Административный центр — посёлок Садгород.

Население

Состав сельского поселения

Примечания 

Муниципальные образования Кинель-Черкасского района
Сельские поселения Самарской области